A rio negro jelentése spanyol (río negro) és portugál (rio negro) nyelven fekete folyó. Tulajdonnévként használatos a következők megnevezésére:

Folyó 
 Rio Negro (Amazonas), az Amazonas mellékfolyója.
 Río Negro (Uruguay), az Uruguay mellékfolyója
 A Chixoy folyó másik neve Río Negro, Guatemalában

Argentínában 
 Río Negro (Río Negro), Patagóniában
 Río Negro (Chaco) a Paraná mellékfolyója

Brazíliában 
 Rio Negro (Mato Grosso do Sul)
 Rio Negro (Paraná)
 Rio Negro (Rio de Janeiro)
 Rio Negro (Rondônia)
 Rio Negro (Tocantins)

Közigazgatási egység, település 
 Río Negro tartomány, Argentína
 Rio Negro (Brazília)
 Río Negro (Chile)
 Río Negro megye, Uruguay
 Río Negro (Guatemala)
 Río Negro (Venezuela)

Kolumbiában 
 Rionegro (Antioquia)
 Rionegro (Santander)
 Rionegro tartomány

Egyéb 
 Río Negro (újság), Argentína
 Atlético Rio Negro Clube, labdarúgócsapat a brazíliai Manausban
 Rio Negro-palota